

Persone
 Brigitte Broch – scenografa tedesca naturalizzata messicana
 Francisco Broch Llop – scultore e linguista spagnolo
 Hermann Broch – scrittore e drammaturgo austriaco naturalizzato statunitense
 Nicolai Cleve Broch – attore norvegese
 Ole Jacob Broch – politico, fisico ed economista norvegese

Altro
 Broch – costruzioni megalitiche, risalenti all'età del ferro